Lake Waiau ist der Name folgender Seen:

 Lake Waiau (Hawaii), See auf der Insel Hawaii
 Lake Waiau (Neuseeland), See im South Taranaki District der Region Taranaki in Neuseeland